Дискография британской рок-группы Hawkwind охватывает период с 1969 года по настоящее время и насчитывает 30 студийных альбомов. Сюда входят также синглы, сборники, EP и архивные переиздания. Трижды группа выпускала альбомы под другими названиями: Hawklords (25 Years On, 1978), Psychedelic Warriors (White Zone, 1995) и  Church of Hawkwind (Church of Hawkwind, 1982).

В 1970—1975 годах Hawkwind записывались на Liberty/United Artists Records: именно этот период их истории считается наиболее творчески плодотворным и коммерчески успешным. В числе хитов группы того времени — концертный альбом Space Ritual (#9, UK) и сингл «Silver Machine» (#3, UK). Этот каталог в настоящее время находится во владении EMI.

В середине 70-х годов группа перешла на Charisma, после чего записывалась на Bronze Records, Active/RCA, Flicknife Records, лейбле Дугласа Смита GWR Records, Essential (при посредстве Castle Communications), а также собственном Emergency Broadcast System Records, которым также руководил Смит.

Каталог 1976-97 годов несколько раз менял владельцев и в данный момент принадлежит в Великобритании Cherry Red Records, компании, которая — через дочерний импринт Atomhenge — продолжает серию перевыпусков. В 1999—2007 годах как новый, так и архивный материал Hawkwind выпускали на Voiceprint. Архивный материал Дэйва Брока начиная с 1980 года выходил по лицензиям на Flicknife, American Phonograph, Samurai и Voiceprint.

Альбомы 
В этой секции приведены официально выпущенные студийные и концертные альбомы Hawkwind. Некоторые из них (студийные с «живыми» записями и концертные — со студийными вкраплениями) имеют граничный статус.

Студийные альбомы

Концертные альбомы 
{| class="wikitable" style="width:800px;"
|-
!align=center width="5%"|Год
!align=center width="30%"|Заголовок
!align=center width="25%"|Лейбл
!align=center width="5%"|UK #
!align=center width="35%"|Примечания
|-
|1973
|Space Ritual
|United Artists, UAD60037/8
|9
|
|-
|1980
|Live Seventy Nine
|Bronze, BRON527
|15
|
|-
|1986
|Live Chronicles
|GWR, GWS1
|
|
|-
|1991
|Palace Springs
|GWR, GWLP104
|
|Концертный альбом с несколькими студийными треками
|-
|1994
|The Business Trip
|EBS, EBS111
|
||Концертный альбом с несколькими студийными треками
|-
|1996
|Love in Space
|EBS, EBS120
|
|
|-
|2001
|Yule Ritual
|Voiceprint
|
|
|-
|2002
|Canterbury Fayre 2001]
|Voiceprint
|
|
|-
|2006
|Live '74
| EMI, 0946 3 59644 2 4
|
|The Chicago Auditorium 21 March 1974
|-
|2008
|Knights of Space|Vision Music
|
|
|-
|2015
|Space Ritual Live|Gonzo Media
|
|
|}

 Сборники 

 Синглы и EPs 
 EPs 
 1984 — The Earth Ritual Preview EP: «Night Of The Hawk» / «Green Finned Demon»; «Dream Dancers»; «Dragons & Fables» (Flicknife Records, FLEP104, 12")
 1993 — Decide Your Future EP: «Right To Decide»; «The Camera That Could Lie»; «Right To Decide (Radio Edit Mix)»; «Assassin (Magick Carpet Mix)» (4-Real, 4R2, 12" & CD)
 1994 — Quark, Strangeness and Charm EP: «Uncle Sam’s On Mars (Red Planet Radio Mix)»; «Quark, Strangeness and Charm»; «Black Sun»; «Uncle Sam’s on Mars (Martian Conquest Mix)» (Emergency Broadcast System Records, EBCD110, 12" & CD)
 1995 — Area S4 EP: «Alien (I Am)»; «Sputnik Stan» (12"); «Death Trap»; «Wastelands Of Sleep»; «Are You Losing Your Mind?» (EBS, EBCD107, 12" & CD)

 Синглы 
 1970 — «Hurry on Sundown» / «Mirror Of Illusion» (Liberty Records, LBF15382, 7")
 1972 — «Silver Machine» / «Seven By Seven» (United Artists, UP35381, 7", UK#3). Перевыпущен в 1976 (7"), 1978 (7" & 12", UK#34) и 1982 (7", 7" pic disc & 12", UK#67)
 1973 — «Lord Of Light» / «Born To Go» (United Artists, UA35492, 7", Германия)
 1973 — «Urban Guerrilla» / «Brainbox Pollution» (United Artists, UP35566, 7", UK#39) Снят с продажи через 3 недели после выпуска
 1974 — «You’d Better Believe It» / «Paradox» (United Artists, UP35689, 7", France)
 1974 — «The Psychedelic Warlords» / «It’s So Easy» (United Artists, UP35715, 7")
 1975 — «Kings of Speed» / «Motorhead» (United Artists, UP35808, 7")
 1976 — «Kerb Crawler» / «Honky Dorky» (Charisma Records, CB289, 7")
 1977 — «Back on the Streets» / «The Dream Of Isis» (Charisma, CB299, 7")
 1977 — «Quark, Strangeness and Charm» / «The Forge Of Vulcan» (Charisma, CB305, 7")
 1978 — «Psi Power» / «Death Trap» (Charisma, CB323, 7")
 1979 — «25 Years» / «PXR5» (12") / «(Only) The Dead Dreams Of The Cold War Kid» (Charisma, CB332, 7" & 12")
 1980 — «Shot Down in the Night» / «Urban Guerilla» (Bronze Records, BRO98, 7", UK#59)
 1980 — «Who's Gonna Win The War?» / «Nuclear Toy» (Bronze, BRO109, 7")
 1981 — «Angels of Death» / «Trans Dimensional Man» (RCA/Active, RCA137, 7")
 1982 — «Silver Machine» / «Psychedelic Warlords»; «Silver Machine (полная версия)» (RCA/Active, RCA267, 7" & 7" pic disc)
 1984 — «Night Of The Hawk» / «Green Finned Demon» (Flicknife, FLS104, 7")
 1985 — «Needle Gun» / «Song Of The Swords» (12"); «Arioch» (Flicknife, FLS032, 7" & 12")
 1986 — «Zarozinia» / «Assault And Battery»; «Sleep Of 1000 Tears» (12") (Flicknife, FLS033, 7" & 12")
 1997 — «Love In Space»; «Lord Of Light»; «Sonic Attack» (EBS, EBCD106, CD)
 2004 — CD1: «Spirit of the Age] (Radio Edit)»; «Angela Android (live)»; «Assassins of Allah (live)» / CD2: «Spirit of the Age (live)»; «Paradox» (новая версия) (Voiceprint, HAWKVP55CD1/2, CD)

 Архивные издания 
 Альбомы 

 EP 
 1981 — Hawkwind Zoo EP: «Hurry On Sundown» / «Sweet Mistress Of Pain»; «Kings of Speed» (Flicknife, FLEP100, 12") — 1969, 1975
 1981 — Sonic Assassins EP: «Over The Top» / «Freefall»; «Death Trap» (Flicknife, FLEP101, 12") — 1977
 1990 — The Early Years Live EP: «Silver Machine»; «Spirit of the Age» / «Urban Guerilla»; «Born To Go» (Receiver, REPLAY 3014, 12")

 Singles 
 1981 — «Motorhead» / «Valium 10» (Flicknife, FLS205, 7"&12") — out-take 1975, demo 1979
 1982 — «Who’s Gonna Win The War?» / «Time Of The Hawklords» (Flicknife, FLS209, 7") — demo 1979
 1983 — «Motorway City» / «Master Of The Universe» (Flicknife, FLS025, 7") — live 1980
 1986 — «Silver Machine» / «Magnu»; «Angels Of Life» (Samurai, HW001, 7" 12" & pic disc)

 Сборники разных исполнителей (VA) 
 Альбомы 

 EPs 
 1993 — Gimme Shelter (Rock)'' EP: (EMI, 7243 8 805762, 12" & CD, UK#23) Кавер-версии песни The Rolling Stones «Gimme Shelter» в исполнении Thunder, Little Angels и Hawkwind при участии Саманты Фокс. (Один из 4 благотворительных EP в пользу организации Shelter, помогающей бездомным).

Примечания

Ссылки 
 Hawkeye on Hawkwind
 Hawkwind Files

Hawkwind